Deadfall, le titre original de Le chat croque les diamants, un film de Bryan Forbes sorti en 1968 ;
 Deadfall, un film de Christopher Coppola sorti en 1993 ;
 Deadfall, un film de Vince Di Meglio sorti en 2000 ;
 Deadfall, un film (vidéo) de Desi Scarpone sorti en 2003 ;
 Deadfall, titre original du film Cold Blood de Stefan Ruzowitzky sorti en 2012 ;